Trzoda chlewna
 Trzoda Geriona